Масая:
 Масая — місто в Нікарагуа.
 Масая — департамент (адміністративно-територіальна одиниця) в Республіці Нікарагуа.
 Масая — вулкан в Нікарагуа.